Юзеф Хуртиг (; 1770, Варшава — август 1831, там же) — польский бригадный генерал, участник наполеоновских войн.

Биография 

Военную службу начал в 1788 году в артиллерии. Поручик в 1792 году.

Участник боевых действий против русских войск во время восстания Костюшко в 1794 году. За проявленные мужеством и умелые действия Ю. Хуртигу был присвоен чин капитана артиллерии. После поражения Варшавского восстания — в отставке.

С 1806 года — майор штаба генерала Я. Домбровского.

Затем во время Войны четвёртой коалиции при осаде Данцига в 1807 году в составе польских легионов, входивших в армию императора Наполеона I, командовал артиллерией 3-й польской дивизии (Познанский и Калишский легионы). Участник французской интервенции в Испанию. С 1811 года — полковник.

В походе Наполеона против России в 1812 г. командовал артиллерией Четвёртого корпуса в составе Кавалерийского резерва Великой армии.

Отличился, участвуя в войне Наполеона против коалиции европейских держав 1812—1814 г.

В 1815 году Юзеф Хуртиг вернулся в Польшу и вступил в армию Царства Польского на должность командира позиционной батареи конной артиллерии в составе Войска Польского, оставался командиром этой же батареи и после того, как она стала именоваться гвардией.

В 1817—1820 годы служил в штабе артиллерии корпуса. Звание генерала получил в 1826 году.

В 1828 г. был назначен комендантом одной из важнейших крепостей Российской империи в Царстве Польском  — Замостье. В этой должности Юзеф Хуртиг стал известен своими садистскими методами обращения с политическими заключенными, которые содержались в подземельях крепости. Особые издевательства применялись к членам польского «Патриотического товарищества», в частности, к В. Лукасиньскому.

Во время ноябрьского восстания в 1830 г. был отозван в Варшаву. Однако, заподозренный в сговоре с русскими властями, должности не получил.

В июне 1831 года, был арестован, а в августе того же года в ходе беспорядков на улицах Варшавы — убит толпой.

Награды 
 Кавалер ордена Почётного легиона (1807)
 Золотой крест ордена «Virtuti Militari» (1807)
 Офицер ордена Почётного легиона (1812)
 Орден Святой Анны 2-й степени с бриллиантами (1825)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1830)

Литература 
 Kosk H., Generalicja polska t. 1, wyd. Oficyna Wydawnicza «Ajaks», Pruszków 1998.
 Polski Słownik Biograficzny, t. X, Wrocław etc. 1961

Ссылки 
 К. Власов «Расписание Великой армии на начало русской кампании 1812 г.»

Родившиеся в Варшаве
Умершие в Варшаве
Польские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Бригадные генералы
Участники Отечественной войны 1812 года
Польские повстанцы 1794 года
Военные Речи Посполитой
Генералы Польши